Бен Чаплин (; род. 31 июля 1969 года) — британский актёр.

Биография 
Бен, младший из четырёх детей Синтии и Питера Гринвудов, родился в Лондоне, вырос в Виндзоре, где окончил колледж . В 17 лет поступил в Гилдхоллскую школу музыки и театра. Чаплин — девичья фамилия матери актера.

Личная жизнь 
Поддерживал продолжительные отношения с американской актрисой Эмбет Дэвидц.

Фильмография 

|}

Примечания

Ссылки 
 Biography at NYtimes